Osanica (Goražde), een plaats in de gemeente Goražde, Bosnië-Herzegovina
 Osanica (Žagubica), een plaats in de Servische gemeente Žagubica